

Тівертон — місто, штат Род-Айленд
 Тівертон — переписна місцевість, штат Род-Айленд